Baranjska udruga hrvatskih branitelja oboljelih od PTSP-a, nevladina udruga osnovana 2001. godine sa sjedištem u Belom Manastiru (Trg slobode 32; predsjednik Saša Šipek), koja djeluje pri lokalnim samoupravama. Okuplja stotinjak članova. Cilj joj je pomoći braniteljima, njihovim obiteljima i široj populaciji pomoću izobrazbe, terapije i raznih tribina. Jedina je čisto baranjska udruga uključena u Koordinaciju udruga i stradalnika Domovinskog rata, koja u Osječko-baranjskoj županiji ima 16 članica.

Izvor:
 Osječki dom, VI, 728, 11 - Osijek, 4-5. VIII. 2005.

Baranjski leksikon
Hrvatske braniteljske udruge